Ба́рбикан () — станция лондонского метрополитена, расположенная рядом с жилым комплексом «Барбикан», на окраине района Фаррингдон в пределах Лондонского Сити. Построена на месте Дома Шекспира. На станции останавливаются поезда трёх линий: Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Метрополитен. Расположена между станциями «Фаррингдон» и «Моргейт». Относится к первой тарифной зоне.

Современный выход из станции находится на улице Олдерсгет, название которой станция носила в конце XIX — начале XX вв.

Станция находится на поверхности, над платформами есть навес.

Галерея

Примечания 

Станции Лондонского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1865 году
Линия Метрополитен (Лондонский метрополитен)
Кольцевая линия Лондонского метрополитена